Імператор Ко́ан (, коан тенно ; 427 до Р.Х. — 27 лютого 291 до Р.Х.) — 6-й Імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний монарх. Роки правління — 3 березня 392 до Р.Х. — 27 лютого 291 до Р.Х..

Короткі відомості 
Імператор Коан був другим сином Імператора Косьо і Йосо Тарасі Хіме но мікото.

У лютому 408 до Р.Х. Коан став кронпринцом, а після смерті свого батька 5 вересня 393 до Р.Х., 3 березня 392 до Р.Х. успадкував його трон. Він керував 102 роки як 6-й Імператор Японії. Його резиденція знаходилась у палаці Муро но Акіцусіманомія (室秋津島宮) у краю Ямато, на території сучасного міста Ґосе префектури Нара.

Відомостей про правління Імператора Коана немає. Через це його відносять до так званих «восьми монархів, невідомих історії».

Помер Імператор Коан 27 лютого 291 до Р.Х.. Згідно з переказами «Записів про справи давнини» йому було 123, а згідно з «Анналами Японії» — 137 років. Поховали монарха в мавзолеї Тамаде но Оканоуе (玉手丘上陵), на території сучасного міста Ґосе префектури Нара.

Наступником Імператора Коана став його другий син О-Яматонеко Хіко Футоні но мікото, майбутній Імператор Корей, народжений від дружини й племінниці Осе хіме. Від цієї дружини покійний монарх мав також старшого сина О-Кібі но Моросусумі но мікото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література
笠原英彦『歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか』 (Касахара Хідехіко. Збірник правивших Імператорів Японії: як успадковувався монарший титул) 東京、中央公論新社、2001.
『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (Вся історія Імператорів Японії — монархічне генеалогічне дерево безперервної лінії. Серія «Історичні портрети»)  東京、学研 、2003. 

Імператори Японії